Остроло́дочник Ме́ртенса () — вид двудольных растений рода  семейства .

Впервые описан российским ботаником Николаем Степановичем Турчаниновым в 1840 году и назван в честь немецкого ботаника и путешественника Андрея Карловича Мертенса.

Распространение и среда обитания 
Известен из России (Северный Урал, Красноярский край, Якутия, Чукотский автономный округ) и США (Аляска).

Растёт на хорошо увлажнённых гористых участках, каменистых водотоках, в тундре и по берегам рек.

Ботаническое описание 
Светолюбивое травянистое растение с почти утраченным стеблем.

Листья сложные; нижние листья однолисточковые, верхние состоят из трёх, реже четырёх — пяти листочков. Листочки ланцетовидные, зелёные в верхней и сизоватые с нижней части, голые или (редко) с рассеянными белыми волосками.

Соцветие кистевидное, с двумя — четырьмя цветками; цветок с трубчатой, покрытой преимущественно чёрными волосками чашечкой и бледно-фиолетовым или красно-фиолетовым венчиком.

Плод — продолговатый, почти одногнёздный боб.

Число хромосом — 2n=16.

Значение и применение 
Летом хорошо поедается .

Природоохранная ситуация 
Остролодочник Мертенса занесён в Красные книги республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа (Россия).

Синонимы 
Синонимичные названия:
 Aragallus mertensianus (Turcz.) Greene
 Spiesia mertensiana (Turcz.) Kuntze

Примечания 

Мертенса
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей
Кормовые растения северного оленя